

Persone
 Ben Hermans (1986) – ciclista su strada belga
 Charles Hermans (1839-1924) – pittore belga
 Henri Hermans (1919–...) – cestista belga
 Mathieu Hermans (1963) – ex ciclista su strada olandese
 Quinten Hermans (1995) – ciclista su strada e ciclocrossista belga
 Victor Hermans (1953) – allenatore di calcio a 5, ex giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore olandese
 Willem Frederik Hermans (1921-1995) – scrittore olandese
 Willem Hermans (1601-1683) – organaro e gesuita olandese

Altro
 Fontaine-lès-Hermans – comune francese nel dipartimento del Passo di Calais, regione dell'Alta Francia
 Organo Hermans – organo nella collegiata di Santa Maria Maggiore a Collescipoli, comune di Terni

Pagine correlate 
 Herman